Луций Емилий Пап може да се отнася за:

 Луций Емилий Пап (консул 225 пр.н.е.)
 Луций Емилий Пап (претор 205 пр.н.е.)